Елітесеріен 2021 — 77-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул вдруге поспіль здобув Буде-Глімт.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>15 грудня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Елітесеріен на soccerway 
 Офіційний вебсайт  

2021
Норвегія
2021 у норвезькому спорті